Stati Uniti d'America
 Newberry – capoluogo della Contea di Newberry, Carolina del Sud
 Newberry – città della Contea di Alachua, Florida
 Newberry – città della Contea di Greene, Indiana
 Newberry – villaggio della Contea di Luce, Michigan
 Newberry – township della Contea di York, Pennsylvania